Chloeia pallida är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1867. Chloeia pallida ingår i släktet Chloeia och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pallida